Durchgedreht steht für
Tatort: Durchgedreht, deutscher TV-Krimi
Durchgedreht!, TV-Sendung